A competição individual feminino do biatlo nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2022 foi realizada no Hualindong Ski Resort, em Yanqing, Pequim, em 7 de fevereiro.

Medalhistas

Resultados

Individual feminino